Lena može značiti:

Lena, rijeka u Rusiji
Europska plivačka federacija, (Ligue Européenne de Natation - LENA), međunarodna sportska organizacija
 Lena (Ariosto), komedija Ludovica Ariosta

Osobna imena:
 Lena Farugia, južnoafrička glumica
 Lena Horne, američka pjevačica i glumica
 Lena Meyer-Landrut, njemačka pjevačica
 Lena Olin, švedska glumica
 Lena Politeo, hrvatska glumica

Slični pojmovi:
 leno, zemljišni posjed, feud